Josip Frančišković, crkveni povjesničar
 Josip Francišković (vokalni solist)